

Населені пункти та їхні частини

 Дроздув — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Дроздув — село в гміні Свініце-Варцьке Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Дроздув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Дроздув — частина села Кшонтка в гміні Майдан-Крулевський Кольбушовського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки